ДС е съкращение, което може да се отнася за:
 Комитет за държавна сигурност – разузнавателен орган по време на комунистическия режим в България.
 Държавен съвет на Народна република България – орган на единството на властта по време на комунистическия режим в България.
 У:ДС – дискусионна страница (беседа) към статия в Уикипедия.